Kimble ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Kimble (* 1966), englischer Fußballspieler und -trainer
 Bo Kimble (* 1966), US-amerikanischer Basketballspieler
 Darin Kimble (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 H. Jeff Kimble (* 1949), US-amerikanischer Physiker
 Judith Kimble (* 1949), US-amerikanische Biochemikerin und Molekularbiologin

der Name eines internationalen Brettspiel
 Kimble (Brettspiel) auch bekannt unter dem Namen Trouble

sowie der fiktiven Figuren
Dr. Kimble, Hauptfigur im Film bzw. in der Serie „Auf der Flucht“
 Kimble, Spitzname des Betrügers, Hackers und Unternehmers Kim Dotcom (* 1974)

Siehe auch:
 Kimbel